Csiky József (1881–1929) belgyógyász, egyetemi tanár
 Csiky József (1926–1977) újságíró